Gernet ist der Familienname folgender Personen:

 Adam von Gernet (1878–1944), deutsch-baltischer Geodät
 Adolph von Gernet (1863–1942), deutscher Metallurg baltischer Herkunft
 Axel von Gernet (1865–1920), deutsch-baltischer Historiker
 Hermann Gustav Gernet (1808–1887), Arzt und Autor
 Jacques Gernet (1921–2018), französischer Sinologe
 Joachim Gernet (1648–1710), Jurist und Bürgermeister von Reval 
 Katharina Gernet (1967–), deutsche Ethnologin
 Louis-Jules Gernet (1882–1962), französischer Gräzist und Anthropologe
 Marie Gernet (1865–1924), deutsche Mathematikerin
 Michail Nikolajewitsch Gernet (1874–1953), russischer und sowjetischer Kriminologe und Rechtshistoriker
 Nadeschda Nikolajewna Gernet (1877–1943), russisch-sowjetische Mathematikerin und Hochschullehrerin

Gernet oder GerNet steht für:
 Gernet (baltisches Adelsgeschlecht)
 GerNet (Netzwerk), ein Mailbox-Netz

Siehe auch:
 Liste der Adels- und Patriziergeschlechter namens Gernet
 Gustav Gerneth (1905–2019), deutscher Supercentenarian